El término respuesta alude, en la presente enciclopedia, es un término de palabras que intentan explicar algún suceso

En la administración de desastres
a las acciones llevadas a cabo ante un evento adverso que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas, es decir, las que se llevan a cabo inmediatamente después de ocurrido el evento, durante el período de emergencia;

En la psicología
 a una respuesta, el resultado que emite un organismo ante un estímulo;

En la transmisión de datos
 a la respuesta, el contenido del campo de control de un marco de respuesta que le advierte a la estación primaria sobre el procesamiento de uno o más marcos de órdenes por parte de la estación secundaria;

En las telecomunicaciones
a la respuesta, el efecto de un dispositivo activo o pasivo sobre una señal de entrada (input);

En la biología
a la respuesta, el efecto de un estímulo;

En gramática y lingüística
a la respuesta, la contestación a una pregunta.

Comunicación
Percepción
Documentos legales